Хелена може да се отнася за:

 Хелена – град в Монтана, Съединените щати
 Хелена-Западна Хелена – град в Арканзас
 Хелена (остров) – остров в Канадския арктичен архипелаг
 Хелена (планина) – планина в Западна Австралия

 Хора
 Хелена Бонам Картър – английска актриса
 Хелена Шерфбек – Финландско-шведска художничка
 Хелена Рашова – полска математичка и логичка
 Хелена Сукова – чешка тенисистка
 Хелена Моджеевска – полско-американска актриса
 Хелена Емилия фон Золмс-Барут – втората дъщеря на граф Йохан Кристиан I фон Золмс-Барут
 Хелена Пийбоди – фикционална героиня от сериала еЛ връзки
 Хелена фон Валдбург – графиня на Хоенлое-Валденбург
 Хелена фон Насау – принцеса от Насау-Вайлбург
 Хелена фон Нюрнберг – бургграфиня от Нюрнберг
 Хелена фон Пфалц – пфалцграфиня на Пфалц-Зимерн
 Хелена фон Саксония-Лауенбург – принцеса от Саксония-Лауенбург
 Хелена фон Брауншвайг-Люнебург – втора дъщеря на Ото Детето
 Хелена фон Брауншвайг-Волфенбютел – принцеса от Брауншвайг-Люнебург-Волфенбютел
 Хелена фон Клеве – принцеса от Клеве
 Хелена фон Пфалц-Зимерн – принцеса от Пфалц-Зимерн
 Хелена фон Хоенцолерн – графиня от швабската линия на Хоенцолерните
 Хелена фон Мекленбург-Щрелиц – херцогиня от Мекленбург-Щрелиц
 Хелена Шарлота София фон Сайн-Витгенщайн-Берлебург – графиня от Сайн-Витгенщайн-Берлебург-Лудвигсбург